MVB ist die Abkürzung für

 Magdeburger Verkehrsbetriebe
 Mainzer Volksbank eG, eine Genossenschaftsbank
 Migros Verteilbetrieb
 Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH
 Müllverwertung Borsigstraße Hamburg, Betreiber einer Müllverbrennungsanlage
 Münchner Vorstadtbrettl
 Münchner Volkssänger-Bühne
 Multifunction Vehicle Bus, einen Feldbus in Eisenbahnfahrzeugen
 Multimedia Viewer Book, ein Dateiformat (*.mvb)

MVB